Östmark kan syfta på:

 Östmarks socken – en socken i Värmland
 Östmarks landskommun –en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
 Östmarks församling – en församling i Norra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Östmarks kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Östmarks församling
 Östmark – en ort i Torsby kommun i Värmland och kyrkbyn i Östmarks socken
 Östmarks distrikt – ett distrikt i Torsby kommun och Värmlands län

Se även
 Ostmark – flera